São José do Divino (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
São José do Divino (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí